Physella magnalacustris är en snäckart som först beskrevs av Walker 1901.  Physella magnalacustris ingår i släktet Physella och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
magnalacustris